Unplugged je drugi koncertni album hrvatskog rock sastava Majke snimljen u Tvornici kulture u Zagrebu 12. travnja 2008. Album je objavljen krajem te iste godine.

Popis pjesama 

Albumi sastava Majke
Albumi iz 2008.